DNT steht für:

 Dallas North Tollway, US-amerikanische Mautstraße 
 Den Norske Turistforening, norwegischer Bergwanderverein
 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar
 Deutscher Naturschutztag, Kongress in Deutschland
 Dinitrotoluol, chemische Substanz
 Do Not Track (Software), HTTP-Header-Feld
 Druk Nyamrup Tshogpa, politische Partei in Bhutan
 Duluth News Tribune, US-amerikanische Tageszeitung in Duluth, Minnesota 
 Dysembryoplastischer neuroepithelialer Tumor, gutartiger Hirntumor
 Santa Ana Downtown Heliport (IATA-Code), Heliport von Santa Ana (Kalifornien)

dnt steht für:
 dnt (Drahtlose Nachrichtentechnik), deutscher Elektrotechnikhersteller
 Mid Grand Valley Dani (ISO-639-3-Code), Varietät von Grand Valley Dani, der Papuasprache der Dani

Abkürzung